Серге́й Ива́нович Ивано́в:

 Иванов, Сергей Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 5222; 1 декабря 1835.
 Иванов, Сергей Иванович (1828—1903) — русский скульптор.
 Иванов, Сергей Иванович (1905—1993) — майор, Герой Советского Союза.
 Иванов, Сергей Иванович (1922—1966) — радист, Герой Советского Союза.
 Иванов, Сергей Иванович (1940—1985) — актёр театра и кино.
 Иванов, Сергей Иванович (род. 1960) — советский и российский хоккеист.
 Иванов, Сергей Иванович (род. 1962) — советский хоккеист, российский тренер.
 Иванов, Сергей Иванович (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Примечания